Куминский (неофициально Кума) — посёлок городского типа в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Население —  чел. ().

Основан 10 декабря 1964 года

Расположен на западе Тюменской области, в бассейне реки Кума, впадающей в реку Конда.

Основной род занятий — лесозаготовка.

Основные улицы — Почтовая, Школьная.

История 
 1957 — приезд Ленинградской экспедиции по изысканию ветки железной дороги Тавда-Сотник, высадились в посёлке Верхне-Уральском и Кумский.
 1958 — высадка Новосибирской лесоустроительной экспедиции в пос. Верхне-Уральском, которая занималась лесоустройством сырьевой базы Куминского леспромхоза. Сырьевую базу рассчитывали использовать в течение 50 лет из расчёта 500 тыс. кубометров в год.
 1963 — прилетели строители для создания посёлка. Построены первые два дома (лето). Посёлок называется Светлый. Открыта первая школа в деревянном бараке (1-4 класс). Первое предприятие — Лесоучасток.
 1964 — началось строительство железной дороги Тавда-Сотник. Построено здание администрации. Образован узел связи. 31 декабря поселению был присвоен статус «посёлок городского типа» и дано название посёлок «Куминский».
 1965 — лесоучасток переименован в Куминский леспромхоз.
 1966 — открылась больница (на ул. Космонавтов). 9 декабря — открыта ж/д трасса Тавда-Сотник. Пущен первый поезд (Тавда-Куминский).
 1967 — Построена новая школа. Создана библиотека. Открыт детский сад.
 1969 — Построен кинотеатр и магазин
 1978 — открыт филиал музыкальной школы пгт. Междуреченский
 2006 — Построена новая школа (3 этажа)
 2015 — Построен новый детский сад.

Климат 
В Куминском континентальный климат с холодной зимой и тёплым летом. Температура воздуха в посёлке одна из самых высоких в Югре.

 Среднегодовая температура воздуха — 1,1 °C
 Относительная влажность воздуха — 73,0 %
 Средняя скорость ветра — 3,1 м/с

Население

Транспорт 
 Железнодорожная станция Куминская, находящаяся на 452-м километре однопутного неэлектрифицированного направления Екатеринбург-Устье-Аха
 Автомобильная дорога,соединяющая с пгт.Междуреченский,г.Урай и т.д

Промышленные предприятия 
 
 
 
 Куминское лесничество Междуреченского лесхоза
 Нефтеперекачивающая станция НПС «Кума»

Инфраструктура 
 Образовательные учреждения
 Куминская средняя школа. Год основания 1966.
 Детский сад «Рябинка». Год основания 1967.
 Куминская общеобразовательная школа
 Музыкальная школа

 Безопасность, правопорядок
 Куминская пожарная часть ОГПС — 36
 Опорный пункт полиции Кондинского РОВД.

 Культурные, спортивные, просветительские учреждения
 Куминская библиотека
 Куминский культурный центр (клуб). Год основания 1967 год

 Медицинские учреждения
 Куминская участковая больница
 Кондинская аптека

 Связь, СМИ
 Почтовое отделение связи
 Урайский ТУЭС «Урайтелеком»
 Телевышка «Урало-Сибирский Региональный Центр»

 Финансы
 Дополнительный офис Сбербанка. С 1964 года.
 Операционная касса "Запсибкомбанк"а

Примечания

Ссылки 
 Страничка на сайте администрации Кондинского района
 Река Кума (цитата из БСЭ)

Посёлки городского типа Ханты-Мансийского автономного округа
Населённые пункты Кондинского района